Sauria bezeichnet:

 alle Reptilien, außer die Schildkröten, siehe Echsen
 ein Dorf und Aldeia im osttimoresischen Suco Hatugau, siehe Hatugau
 Sauria Buttress, Felssäule im Coatsland, Antarktika

Sauria ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Marc Sauria (1812–1895), französischer Chemiker